Skolkommissionen kan avse:
 2015 års skolkommission – en kommission för skolväsendet i Sverige utseed av regeringen
 1946 års skolkommission – skolkommission tillsattes 1945 av regeringen i Sverige
 1918 års skolkommission